McCulloch může být:

 McCulloch County – okres ve státě Texas v USA

příjmení
 Andy McCulloch (* 1945) – britský bubeník
 Jack McCulloch (1872–1918) – kanadský rychlobruslař, lední hokejista a cyklista
 Jimmy McCulloch (1953–1979) – skotský hudebník a skladatel